Tannhof ist ein Ortsname:

 Tannhof (Alfdorf), Weiler im Gemeindeteil Pfahlbronn von Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Tannhof (Pfedelbach), Wohnplatz im Ortsteil Oberohrn der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Tannhof (Waldstetten), Hof in der Gemarkung des gleichnamigen Gemeindeteils von Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg